Gusto – senso percettivo 
 Gusto – concetto dell'estetica, branca della filosofia
 Gusto – album dei Guttermouth del 2002
 Gusto – azienda statunitense di software